Kabinett Diederichs bezeichnet folgende Landesregierungen Niedersachsens unter Georg Diederichs (SPD):
Kabinett Diederichs I (1961–1963)
Kabinett Diederichs II (1963–1965)
Kabinett Diederichs III (1965–1967)
Kabinett Diederichs IV (1967–1970)